Hosoya ist der Familienname folgender Personen:

 Hosoya Chihiro (Chihiro Hosoya; 1920–2011), japanischer Politologe
 Mao Hosoya (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Yoshimasa Hosoya (* 1982), japanischer Synchronsprecher (Seiyū) und Sänger